San Virgilio di Arles
 San Virgilio di Salisburgo